Аббревиатура CCK может означать:

 Нейропептид холецистокинин.
 Content Construction Kit.